Seznam duhovnikov Župnije Brestanica.

Župniki

Viri 

 Kronika Župnije Brestanica
 Carl Schmutz, Historisch-topographisches Lexicon von Steyermark, zvezek 3, Gradec, 1822, stran 298.

seznam
Župnija Brestanica